Каса́ндра (), Торонейский залив () — залив Эгейского моря в Греции у южного берега полуострова Халкидики, между полуостровами Касандрой и Ситонией. Длина 50 километров, ширина от 9 до 24 километров, глубина до 274 метров.

Также известен как Торонейский залив по древнему городу Торона (ныне Торони) на полуострове Ситонии.

Потидейский канал, построенный в V веке до нашей эры в узком месте полуострова Касандра к северу от древнего города Потидеи связывает залив Касандру с заливом Термаикосом.

В заливе находится остров . В залив впадает река  ().

Примечания

См. также 
 Айон-Орос

Литература 
 
 

Центральная Македония
Заливы Греции
Заливы Эгейского моря